

Albo d'oro 
Elenco dei vincitori delle edizioni della Scottish League Cup disputate dal 1946 a oggi.

Vittorie per squadra

Note

Collegamenti esterni

Scozia